53 км — остановочный пункт Ижевского региона Горьковской железной дороги в Алнашском районе Удмуртии.

Описание 
Находится рядом с переездом на автодороге Алнаши — Варзи-Ятчи, в 7 километрах от районного центра — села Алнаши.

В нескольких километрах от остановочного пункта, к югу от станции Алнаши, проходит граница с Куйбышевской железной дорогой.

Движение поездов 

Все пригородные железнодорожные перевозки по остановочному пункту осуществляются пригородной пассажирской компанией «Содружество». По состоянию на 2019 год, здесь останавливаются пригородные поезда, следующие из Ижевска до станции Нижнекамск и обратно.

Поезда дальнего следования проходят остановочный пункт 53 км без остановки.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов
 Остановочный пункт 53 км. Фотолинии
  53 км (остановочный пункт)  на сайте Единая сетевая разметка

Остановочные пункты по алфавиту
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии